Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2008 was de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 2 november 2008 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Portimão